

Argentinië
Catedral Metropolitana de Buenos Aires
Catedral Nuestra Señora de la Asunción,  Córdoba
Catedral Nuestra Señora del Carmen, Formosa
Catedral Metropolitana de La Plata "Inmaculada Concepción" 
Catedral Nuestra Señora de La Paz, Lomas de Zamora
Catedral Basílica Inmaculada Concepción del Buen Viaje, Morón
Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, Catamarca

Australië
 St. Mary's Cathedral (Perth) 
 St. Mary's Cathedral (Sydney)

België
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen)
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Doornik)

Brazilië
 Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida (Brasilia)

Canada
 St. Mary's Cathedral (Calgary)
 St. Mary's Cathedral Basilica (Halifax)
 Basiliek-kathedraal Marie-Reine-du-Monde (Montreal)
 Basilique-cathédrale Notre-Dame (Ottawa)
 Basilique-cathédrale de Notre-Dame-de-Québec

Congo-Kinshasa 
 Cathédrale Notre-Dame (Kinshasa)
 Cathédrale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Kisantu)

Denemarken
 Dom van Haderslev
 Dom van Kopenhagen
 Dom van Maribo 
 Dom van Ribe
 Dom van Viborg

Duitsland
 Dom van Aken 
 Dom van Hildesheim 
 Dom van Paderborn
 Dom van Schwerin
 Dom van Speyer

Estland
 Kathedraal van Tallinn

Filipijnen 
 Kathedraal van Manilla

Finland
 Kathedraal van Turku

Frankrijk
 Kathedraal van Amiens 
 Kathedraal van Bayeux
 Oude kathedraal van Kamerijk
 Kathedraal van Cambrai
 Kathedraal van Chartres 
 Kathedraal van Clermont-Ferrand
 Kathedraal van Coutances
 Kathedraal van Noyon (voormalige kathedraal)
 Kathedraal van Parijs 
 Kathedraal van Le Puy-en-Velay
 Kathedraal van Reims 
 Kathedraal van Rouen 
 Kathedraal van Sées
 Kathedraal van Sint-Omaars (voormalige kathedraal)
 Kathedraal van Senlis (voormalige kathedraal)
 Kathedraal van Straatsburg
 Kathedraal van Tulle
 Kathedraal van Verdun

Haïti 
 Kathedraal van Port-au-Prince

Hongarije 
 Kathedraal van Szeged

Ierland
 Saint Mary's Pro-Cathedral (Dublin)
 Kathedraal van Limerick

Irak 
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Verlossing (Bagdad)

Italië 
 Kathedraal van Alghero 
 Kathedraal van Cagliari 
 Kathedraal van Cortona 
 Kathedraal van Milaan
 Kathedraal van Pisa 
 Kathedraal van Siena

Japan 
 Kathedraal van Tokio

Luxemburg 
 Kathedraal van Luxemburg

Mali 
 Cathédrale Notre-Dame de Kita (Kita)

Mexico
 Kathedraal van Puerto Vallarta

Monaco 
 Kathedraal van Monaco

Oostenrijk 
 Nieuwe Dom van Linz

Portugal 
 Kathedraal van Évora
 Kathedraal van Lissabon

Rusland 
 Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis (Moskou) 
 Oespenski-kathedraal (doorverwijspagina)
 Kathedraal van de Voorbede van de Moeder Gods (doorverwijspagina)
 Kazankathedraal (Sint-Petersburg)

Spanje
 Kathedraal van Burgos 
 Kathedraal van Calahorra 
 Kathedraal van Ciudad Rodrigo 
 Kathedraal van Ciudadela 
 Kathedraal van Córdoba)
 Kathedraal van Cuenca 
 Kathedraal van Gerona 
 Kathedraal van Huesca
 Kathedraal van Lugo
 Almudena-kathedraal, Madrid
 Kathedraal van Mérida
 Kathedraal van Monzón
 Kathedraal van Murcia
 Kathedraal van Palma, Palma de Mallorca
 Kathedraal van Pamplona
 Kathedraal van Segovia
 Kathedraal van Sevilla
 Kathedraal van Sigüenza
 Kathedraal van Solsona
 Kathedraal van Tarragona
 Kathedraal van Teruel
 Kathedraal van Toledo
 Kathedraal van Tortosa
 Kathedraal van Tudela
 Kathedraal van Tuy 
 Kathedraal van Urgel, La Seu d'Urgell
 Kathedraal van Valencia
 Nieuwe kathedraal van Vitoria-Gasteiz
 Oude kathedraal van Vitoria-Gasteiz

Sri Lanka 
 Heilige Mariakathedraal (Batticaloa)

Verenigde Staten
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Miami)

Zweden 
 Kathedraal van Skara 
 Kathedraal van Västerås 
 Kathedraal van Visby

Wit-Rusland 
 Kathedraal van de Heilige Maagd Maria (Minsk)

Zwitserland 
 Kathedraal van Lausanne
 Kathedraal van Sion

Zie ook
 Sint-Mariakathedraal (doorverwijspagina)
 Maria-Hemelvaartkathedraal (doorverwijspagina, meer specifiek)
 Overzicht Mariakerken (doorverwijspagina, meer algemeen)

Kathedraal naar patroonheilige